Kazahsztánban 84 város található, melyek közül 2 köztársasági és 37 területi jelentőségű.

Kazahsztán városai (a lista a  főnél nagyobb lakosságú városokra nézve teljes):

Jegyzetek 

Kazahsztán települései
Települések listái országok szerint